Прибы́тково — посёлок в Гатчинском районе Ленинградской области. Входит в состав Кобринского сельского поселения.

История 
На карте Санкт-Петербургской губернии Я. Ф. Шмита 1770 года, на месте Прибыткова и Покровки обозначено селение Окула.

В конце XIX — начале XX веков на месте современного Прибыткова находились небольшие образцовые дачные колонии, которые были основаны владельцами местных имений «Мой приют» и «Елицы».

МОЙ ПРИЮТ — мыза владельческая при колодце, число дворов — 1, число жителей: 2 м. п., 4 ж. п. (1862 год)

По данным «Памятной книжки Санкт-Петербургской губернии» за 1905 год, мыза Мой-Приют площадью 128½ десятин принадлежала капитанам 1-го ранга Владимиру Александровичу и Николаю Александровичу Невельским. Мыза Елицы площадью 150 десятин принадлежала потомственным почётным гражданкам Марии, Павлине и Эмилии Карловнам Шпигель

Одна из колоний носила название Мариинской, а другая — Екатерининской. К Екатерининской колонии примыкала деревня Покровка. В документальных источниках платформа Прибытково впервые упоминается в 1903 году.

Летом 1890 года в Каменском (ныне часть Прибыткова) отдыхала семья И. Е. Репина.

Примерно в 1895 году «адмирал» Прибытков (так называли его местные старожилы) приобрёл здесь участок земли и построил несколько дач, которые сдавал петербургским дачникам.

В разное время в Прибытково отдыхали: Илья Репин, Зинаида Гиппиус, Александр Грин, Исаак Бродский, Ефим Волков и Сергей Рахманинов, Анастасия Вяльцева, Павел Самойлов, Дмитрий Мережковский, известный литературовед В. Е. Евгеньев-Максимов, к которому в гости приезжал его ученик, будущий академик Дмитрий Сергеевич Лихачёв; писатель Андрей Белый, исследователь Арктики И. В. Максимов, актёр театра и кино Рудольф Фурманов и другие.
Тут не раз выступал известный певец Николай Печковский. С историей посёлка Прибытково связано имя Народного артиста России, композитора Исаака Иосифовича Шварца. 

По данным 1933 года, административным центром Прибытковского сельсовета Красногвардейского района являлся дачный посёлок Мариино-Екатериненский, в состав сельсовета входили 7 населённых пунктов: деревни Высоко-Ключевое, Кобрино, Покровка, Руново; дачный посёлок Мариино-Екатериненский; выселок Смена, общей численностью населения 1676 человек.

По данным 1936 года в состав Прибытковского сельсовета входили 6 населённых пунктов, 702 хозяйства и 4 колхоза. Центром сельсовета была деревня Покровка.

По данным 1966, 1973 и 1990 годов посёлок Прибытково находился в административном подчинении Кобринского поселкового совета.

В 1997 году в посёлке проживали 293 человека, в 2002 году — 325 человек (русские — 92%), в 2007 году — 296, в 2010 году — 337 человек.

География 
Посёлок расположен в центральной части района на автодороге  (Никольское — Кобрино).

Расстояние до административного центра поселения — посёлка Кобринское, 2,5 км

Посёлок находится на правом берегу реки Суйда.

Демография

Инфраструктура 
 Продовольственный магазин
 Фельдшерско-акушерский пункт
 Отделение почтовой связи
 Библиотека (организована в 1947 году). С 1997 года находится в особняке Бюрмана (доме Прибыткова).
На 2014 год в посёлке было учтено 221 домохозяйство.

Транспорт 
В посёлке находится платформа Прибытково железной дороги Санкт-Петербург — Луга, по которой осуществляется пассажирское сообщение пригородными электропоездами.

К востоку от посёлка проходит автодорога  (Гатчина — Куровицы).

Осуществляется автобусное сообщение пригородным маршрутом № 516 Гатчина — Прибытково.

Достопримечательности 
В посёлке много старинных построек.
Свою собственную дачу «адмирал» Прибытков построил в 1900 году на границе Екатерининской колонии и деревни Покровской. Ныне частично утерянные цветные витражи на окнах веранды выполнены на морскую тему по рисункам художника Михаила Врубеля.
В 1903 году у адмирала Прибыткова эту дачную усадьбу приобрёл в собственность владелец столичного чугуно-литейного завода Генрих Оттович Бюрман. Особняк он подарил своей возлюбленной, петербургской актрисе Ирининой. В доме нередко бывала известная исполнительница русских романсов Анастасия Вяльцева.
В довоенный и послевоенный период тут размещалась Прибытковская начальная школа. После — детский сад ленинградской фабрики «Большевичка». В девяностых годах прошлого века значительная часть земли, примыкавшая к даче, была продана и роздана частным лицам.

На Пушкинской улице сохранилась дача, построенная в 1912 году и принадлежавшая художнице Татьяне Николаевне Гиппиус. Тут, в 1915 году отдыхала её сестра, Зинаида Гиппиус. Также сохранилась лиственница, посаженная рукой писательницы.

Сохранилась и бывшая «Музыкальная вилла» на Среднем проспекте, построенная в 1907 году и принадлежавшая известной петербургской пианистке, ученице С. Рахманинова Анне Бенинг.

В 2005 году погибла от пожара дача брата художника И. Е. Репина — музыканта оркестра Мариинского театра Василия Ефимовича Репина. Незадолго до пожара последние владельцы передали в «музей-усадьбу Пенаты» одну из дверей дома, которая была расписана масляными красками на тему басни И. А. Крылова «Журавль и петух», а также украшена двумя этюдами — «Лоси в лесу» и «Цветы». По легенде, бытующей среди местных жителей, автором росписи был Илья Ефимович Репин.

Улицы 
Береговая, Большой проспект, Железнодорожная, Казарма 59 км, Лесная, Мичурина, Некрасова, Новая, Парковая, Пионеров, Покровский переулок, Поперечная 1-я, Поперечная 2-я, Поперечная 3-я, Поперечная 4-я, Поперечная 5-я, Поперечная 6-я, Поперечная 7-я, Пушкинская, Репина, Речная, Средний проспект, Средняя, Школьная, Школьный переулок.

Садоводства 
Меньково, Строитель, Строитель-2.

Примечания 

Населённые пункты Гатчинского района
Мызы Ингрии